Il doppio  dell'Open de Nice Côte d'Azur 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Marcelo Melo e Bruno Soares erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Santiago González e David Marrero.

Eric Butorac e Jean-Julien Rojer hanno sconfitto in finale Santiago González e David Marrero 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Marcelo Melo /  Bruno Soares (semifinali)
  Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer (campioni)

  František Čermák /  Filip Polášek (semifinali)
  Santiago González /  David Marrero (finale)

Tabellone

Note 
 

Open de Nice Côte d'Azur 2011
ATP World Tour 2011